Sven Nyström kan syfta på bland andra:

* Sven Nyström (1894–1972), svensk jurist
 Sven Nyström (1902–1932), finländsk konstnär
 Sven Nyström (1913–1995), svensk tennisspelare